Герлинген може бити:
 Герлинген (Немачка), град у њемачкој савезној држави Баден-Виртемберг у округу Лудвигсбург.
 Герлинген (Француска), насеље и општина у источној Француској у региону Алзас, у департману Доња Рајна.